Heaslip est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1933-2020), hurler irlandais
 (1884-1955), auteure et poétesse américaine
 (1899-1966), joueur irlandais de cricket
 (1900-1988), homme politique libéral australien
Jamie Heaslip (né en 1983), joueur irlandais de rugby
 (né en 1951), joueur américain de hockey sur glace
 (né en 1932), officier britannique de la Royal Navy
, auteure australienne

Homonymie de patronyme